Миколаєве — колишнє селище у Веселинівському районі Миколаївської області.
 Миколаєве — зупинний пункт у селищі Миколаєве.
 Миколаєве — озеро в Біляївському районі Одеської області.
 Миколаєве — зникле село в Красногвардійському районі Криму.

Див. також 
 Міколаєво
 Ніколаєво